Mathilde Johansson era la detentrice del titolo e ha battuto in finale Petra Cetkovská 7–5, 6–3.

Teste di serie

  Iveta Benešová (semifinali)
  Johanna Larsson (semifinali)
  Petra Cetkovská (finale)
  Mathilde Johansson (campionessa)

 Kristina Barrois (quarti di finale)
 Akgul Amanmuradova (quarti di finale)
 Mona Barthel (secondo turno)
 Sandra Záhlavová (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

ITF Roller Open 2011